Werkmeester, de leider van een ploeg arbeiders
 Gezel, een meesterknecht in opleiding